Agago (plaats), plaats in Oeganda
 Agago (district), district in Oeganda